

Sportivi
 John Francis Murphy (1924-2003), cestista statunitense.
 John Joseph Murphy (n. 1953), nuotatore statunitense.
 John Murphy (n. 1895), specialista di salto in alto statunitense.
 John Murphy (n. 1984), ciclista statunitense.
 John Murphy, rugbista irlandese.

Politici
 John Murphy (1786-1841), politico statunitense e 4º governatore dell'Alabama
 John Murphy (n. 1937), politico canadese, membro della Camera dei comuni
 John Murphy (1820-1883), politico australiano, membro dell'Assemblea legislativa del Queensland
 John Murphy (n. 1950), politico australiano, membro della Camera dei rappresentanti

Altri
 John Murphy (n. 1965), compositore inglese.
 John Murphy, aracnologo britannico.
 John Murphy (1772-1847), vescovo cattolico di Cork.